Niederlehen ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Niederlehen (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Niederlehen (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Niederlehen (Oberkirch), Wohnplatz im Ortsteil Tiergarten der Gemeinde Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Niederlehen (Wangen im Allgäu), Wohnplatz in Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg